La voglia è un film pornografico del 1981 diretto da Alexander Borsky (alias Joe D'Amato). Segna l'esordio della attrice francese Francoise Perrot.

Trama

Collegamenti esterni 
 

Film pornografici